Omerta kan syfta på:

Omerta (spel) – ett MMORPG
Omertà – maffians tysthetskodex
 Omertà (musikalbum) – The Latin Kings fjärde musikalbum, utgivet 2003